Maitland pode referir-se a:

Localidades 

 Maitland (Flórida)
 Maitland (Missouri)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos